Гу́рвиц — еврейская фамилия. Производная от фамилии Горовиц.

Аналогичного происхождения фамилии Горвиц, Горвич, Гурвич, Гуревич, Хорвиц, Горовец (:en:Horovitz, :en:Horvitz, :en:Horwitz, :en:Hurwitz). Разное написание фамилии зависело от произношения и от особенностей языка стран, где эти фамилии регистрировались.

Известные носители 
 Гурвиц, Адольф (1859—1919) — немецкий математик.
 Гурвиц, Айзик (1885—после 1965) — еврейский писатель, публицист и прозаик, журналист, театральный режиссёр.
 Гурвиц, Джастин (род. 1985) — американский композитор и сценарист.
  (род. 1977) — американский сценарист.
 Гурвиц, Дэвид (род. 1961) — американский музыкальный критик, специализирующийся в области академической музыки.
  (1918—1994) — израильский политический деятель, министр финансов (1979—1981), депутат Кнессета (1969—1992).
 Гурвиц, Лео (1909—1991) — американский кинорежиссёр.
 Гурвиц, Семён Мейлерович (1932—2011) — советский футболист. Тренер.
 Гурвиц, Эдуард Иосифович (род. 1948) — городской голова Одессы (1994—1998, 2005—2010).
 Гурвиц, Юлий Осипович (1882—1953) — советский математик-педагог.

См. также 
 Дзета-функция Гурвица — одно из обобщений дзета-функции Римана.
 Кватернион Гурвица — кватернион, компоненты которого либо все целые, либо все полуцелые.
 Коэффициент Гурвица (также критерий Гурвича) — в теории принятия решений один из критериев принятия решений в условиях неопределённости.
 Критерий устойчивости Гурвица — один из способов анализа линейной стационарной динамической системы на устойчивость, разработанный немецким математиком Адольфом Гурвицом.
 Теорема Гурвица — результат теории чисел, оценивающий возможность приближения иррациональных чисел рациональными.
 Теорема Гурвица о нормированных алгебрах с делением — утверждение о множестве всех возможных алгебр с единицей, допускающих при введении скалярного произведения правило «норма произведения равна произведению норм».
 Теорема Рауса — Гурвица — тееорема определяющая устойчивость многочлена по Гурвицу.
 Числа Гурвица — возникающие в теории римановых поверхностей величины, отвечающие количеству классов эквивалентности разветвеленных накрытий сферы Римана.
 Горовиц
 Гурвич